Гумано́ид:
 Гуманоид — разумное человекоподобное существо.
 «Гуманоид» — научно-фантастический приключенческий фильм итальянского режиссёра Альдо Ладо.
 The Humanoid: Ai no Wakusei Lezeria — аниме 1986 года.

См. также 
 Humanoid